

Geografia 
 Brundage – census-designated place nello Stato del Texas, Stati Uniti d'America

Persone 
 Avery Brundage – dirigente sportivo, discobolo e multiplista statunitense
 Jackson Brundage – attore statunitense
 Mathilde Brundage – attrice statunitense